Regiunea Penza () este situată în districtul Volga în partea de sud a depresiunii europene de est. La nord se află Republica Mordvinia, la sud regiunea Saratov și la vest regiunea Tambov. Relieful regiunii este în mare parte deluros caracterizat de o climă continentală.

Localități

Legături externe 

 Webseite der Pensenskaja Oblast 

Regiunile Rusiei